Das Dameneinzel der Australian Open 2018 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Vorjahressiegerin war Serena Williams, die wegen mangelnder Fitness aufgrund der Schwangerschaft und Geburt ihrer Tochter im September 2017 nicht antrat. Mit Caroline Wozniacki gewann zum ersten Mal eine Tennisspielerin aus Dänemark ein Grand-Slam-Turnier. Sie besiegte im Finale Simona Halep mit 7:62, 3:6 und 6:4. Mit ihrem Sieg im Finale erreichte Wozniacki nach genau sechs Jahren wieder die Spitze der Weltrangliste. Serena Williams hingegen verlor durch ihre Nichtteilnahme die Punkte des Vorjahressieges und steht nach über 20 Jahren in der Weltrangliste, wo sie ab 20. Oktober 1997 als Nr. 453 erstmals geführt wurde, ab dem 29. Januar nicht mehr im Computerranking.

Qualifikation 
Die Qualifikation der Australian Open für die Damen fand vom 11. bis 14. Januar 2018 statt. Ausgespielt wurden zwölf Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spielerinnen hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptbewerb:

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks

Einzelnachweise 

Dameneinzel
2018